Lilienfeld (Allemand : champ de lys) est un toponyme et un patronyme

Géographie
 Lilienfeld commune de Basse-Autriche (3.100 h.) dans le district du même nom
 District de Lilienfeld, district de Basse-Autriche

Personnalités 
 Julius Edgar Lilienfeld (1881-1963), savant germano-américain, inventeur du Transistor
 Jean-Paul Lilienfeld, cinéaste français à qui l'on doit le film XY